Schloss Wehr steht für folgende Gebäude in der Stadt Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg:

 Altes Schloss Wehr
 Neues Schloss Wehr